Новоямское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоямское сельское поселение — в Севском районе Брянской области.
 Новоямское сельское поселение — в Ельниковском районе Республики Мордовия.